Иордания принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай), но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 7 спортсменов (3 мужчины, 4 женщины), которые приняли участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, конному спорту, плаванию, настольному теннису и тхэквондо.

Состав олимпийской команды

Конный спорт 

Индивидуальный конкур

Лёгкая атлетика

Плавание

Настольный теннис 

Женщины

Тхэквондо 

Женщины

Источники 
 www.sports-reference.com
 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
2000-е годы в Иордании